Николаус Маршалк (, ; ,  — , ) — немецкий филолог, правовед, историк и гуманист.

Жизнь и труды 
Родился в местечке Росла () в Тюрингии, некоторые свои произведения подписывал позже псевдонимом «Туриус» (). Учился в университетах в Лёвене (ныне — Бельгия) и в Гейдельберге. В 1496 году получил в университете Эрфурта степень магистра, затем — бакалавра.

В 1499 году вместе с Вольфгангом Шенком основал первую в Эрфурте типографию. В 1500 году разделил мекленбургские погребальные памятники на две группы: на простые погребения в урнах, принадлежавшие подданным, и на мегалитические сооружения и курганы, принадлежавшие знати, но только в XIX веке эти различия стали для учёных основой для выводов о социальном делении общества. В 1501 году открыл собственную типографию, издав работы «Orthographia», «Grammatica Exegetica», «Enchiridion Poetarum Clarissimorum».

В 1502 году был приглашён в университет Виттенберга, основанный курфюрстом Саксонии Фридрихом Мудрым. Покинув Виттенберг в 1505 году, вскоре переехал в Мекленбург, где поступил на службу к герцогу Генриху V и стал советником при дворе. Около 1510 года поступил в университет Ростока, где до него преподавал Альберт Кранц. В 1514 году основал в Ростоке собственную типографию, в которой печатались книги на иврите, латинском и греческом. Одним из первых ввёл преподавание в Северной Германии греческого языка и первым стал печатать там ноты.

В 1520 году составил  (), изданную в 1739 году в Лейпциге и основанную, главным образом, на рифмованной хронике Померании Эрнста фон Кирхберга (1378).

В 1521 году также издал на латинском языке генеалогический труд «Анналы герулов и вандалов» (), украшенную многочисленными иллюстрациями и мекленбургским гербом с подписью «Arma Herulorum, sive Megapolensium». Предисловие к изданию написал сам герцог Генрих V. Однако, Маршалк был уличён и в фальсификациях генеалогических данных, дабы связать родословные представителей царствующего Мекленбургского дома с Александром Великим. В частности им выдуман был легендарный предводитель ободритов Anthyrius, правивший якобы в III веке до н. э., а сами вандалы назывались народом, родственным бодричам, «руссам» и герулам, что, впрочем свойственно было современной ему немецкой историографии (ср. название труда Альберта Кранца «Вандалия» (1519), посвящённого истории балтийских славян-вендов).

Примечания

Литература 
 Franz Xaver von Wegele. Nikolaus Marschalk // Allgemeine Deutsche Biographie. — Band 20. — Leipzig: Duncker & Humblot, 1884. — S. 431—432.
 Gustav Bauch. Wolfgang Schenk und Nikolaus Marschalk // Centralblatt für Bibliothekswesen. — Band 12. — Leipzig, 1895. — S. 353—409.
 Maria Grossmann. Humanism in Wittenberg 1485—1517. — Nieuwkoop: De Graaf, 1975. — ISBN 90-6004-333-2.
 Thomas Haye. Notizen zu Nicolaus Marschalk // Daphnis. — Band 23. — Berlin: W. de Gruyter; Amsterdam: Rodopi, 1994. — S. 205—236.
 Irene Dingel, Günther Wartenberg. Die Theologische Fakultät Wittenberg 1502 bis 1602. — Leipzig, 2002. — ISBN 3374020194.
 Heinz Kathe. Die Wittenberger Philosophische Fakultät 1501—1817. — Köln: Böhlau, 2002. — ISBN 3412044024.
 Dietmar von der Pfordten. Große Denker Erfurts und der Erfurter Universität. — Göttingen: Wallstein, 2002. — ISBN 3-89244-510-9.
 Michael Bischoff. Geschichtsbilder zwischen Fakt und Fabel. Nikolaus Marschalks Mecklenburgische Reimchronik und ihre Miniaturen. — Lemgo, 2006. — ISBN 3-9807816-3-1.

Хронисты Германии
Хронисты XVI века